Йи́ллис Гра́фстрём (; 7 июня 1893, Стокгольм, Швеция — 14 апреля 1938, Потсдам, нацистская Германия) — шведский фигурист. Первый в истории спортсмен, который сумел выиграть 4 олимпийские награды в фигурном катании (его достижения повторил в 2014 году российский фигурист Евгений Плющенко, который также завоевал 4 олимпийские медали, из которых две золотые) и один из двух спортсменов, побеждавших как на зимних, так и летних Олимпийских играх (наряду с Эдди Иганом, который выиграл золотые медали в боксе и бобслее).

Йиллис Графстрём — единственный спортсмен, ставший чемпионом и зимних, и летних Олимпийских игр в одном виде спорта.

Биография 
Йиллис Графстрём трижды выигрывал золото на Олимпийских играх (в 1920, 1924, и 1928 годах) и один раз серебро на Олимпиаде 1932 года, (проиграв Карлу Шеферу).

На его первых Олимпийских играх в Антверпене сломался один из его коньков, и он должен был пойти в город, чтобы купить новую пару. В продаже были только коньки модели «curly-toed», не те, на которых он привык кататься. Несмотря на это обстоятельство, он все равно победил.

На своих последних Олимпийских играх в 1932 в Лейк-Плэсиде он столкнулся с фотографом на льду и все же сумел стать вторым.

Графстрём был одним из лучших фигуристов в исполнении обязательных фигур. Он изобрёл графстрём-пируэт (на обратном внешнем краю лезвия) и flying sit spin (прыжок во вращение сидя). Он катался на коньках очень изящно и был известен интересными интерпретациями музыки.

Графстрём также тренировал Соню Хени.

С 1925 года и до своей смерти он жил в Германии, в Потсдаме. Тренировался на Борнштедтском озере, когда оно замерзало, или на искусственном катке в парке Фридрихсхайн в берлинском районе Фридрихсхайн.

Графстрём изучал архитектуру в Высшей технической школе Берлина () и после её окончания работал архитектором.

Графстрём коллекционировал графику, картины и скульптуры о катании на коньках. Это собрание было продолжено его женой Цецилией Мендельсон-Бартольди (1898—1995). Сегодня эта коллекция принадлежит Музею мирового фигурного катания в Колорадо-Спрингс (США). Графстрём был также писателем и гравёром.

Графстрём умер в 1938 году в Потсдаме в возрасте 44 лет из-за заражения крови. Сегодня в Потсдаме есть улица, названная в его честь. 

В 1976 году он был введён в Зал славы мирового фигурного катания.

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 
 Краткая биография на официальном сайте Олимпийского движения 

Персоналии по алфавиту
Чемпионы мира по фигурному катанию
Фигуристы Швеции
Фигуристы на летних Олимпийских играх 1920 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1924 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1928 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1932 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1920 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1924 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1928 года
Олимпийские чемпионы от Швеции
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1932 года
Участники летних и зимних Олимпийских игр
Родившиеся 7 июня
Родившиеся в 1893 году
Родившиеся в Стокгольме
Умершие 14 апреля
Умершие в 1938 году
Умершие в Потсдаме
Похороненные на Борнштедтском кладбище